Перший дивізіон Бельгії 2007—2008— 106-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном вдев'яте став Стандард.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Гент взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Бельгії 2007—2008.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Бельгії на soccerway.com
 Чемпіонат Бельгії на rsssf.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2007 у бельгійському спорті
2008 у бельгійському спорті